Schapp ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Schapp (* 1940), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Luise Schapp (1912–2016), deutsche Juristin und Politikerin (CDU), Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Theodor Schapp (1877–1959), deutscher Ingenieur, Unternehmer und Manager
 Wilhelm Schapp (1884–1965), deutscher Jurist und Philosoph

Schapp bedeutet:
 Schapp (Möbel), niederdeutsches Wort für Schrank, spez. für große, zweitürige Dielenschränke
 Schapp (Einheit), ein altes Volumenmaß in Georgien
 Funkstelle an Bord eines Schiffs oder U-Boots, siehe auch Funkraum

Siehe auch:

 Schaap
 Chappe
 Chappes